46-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 20 января 1996 года на арене «Флит-центр», домашней для клуба «Бостон Брюинз». После годичного перерыва, связанного с локаутом в сезоне 1994-95, состоялся 46-й матч всех звёзд, закончившийся победой команды Восточной конференции со счётом 5:4.

Самым ценным игроком матча был признан защитник «Бостон Брюинз» Рэй Бурк. К радости 17 565 зрителей пришедших на игру, ветеран, отыгравший в «Бостоне» 17 лет, за 37,3 секунды до конца матча, при счёте 4:4, забросил шайбу и принёс победу своей команде.

Конкурсы «Суперскиллз» 
Победителем турнира хоккейных суперумельцев стала команда Западной конференции.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 46-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1995/96
Драфт НХЛ 1995
Драфт НХЛ 1996

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1996 год в хоккее
Спортивные соревнования в Бостоне